Ли́за Ри́нна (, род. 11 июля 1963) — американская телеведущая, актриса, бизнесвумен, писатель, танцовщица и светская львица, наиболее известная по ролям Тейлор Макбрайд в прайм-тайм мыльной опере Fox «Мелроуз Плейс», и Билли Рид в дневной мыльной опере NBC «Дни нашей жизни».

Карьера 

Лиза Ринна в возрасте 22 лет снялась в музыкальном клипе одного из популярных исполнителей того времени, позже она стала появляться в эпизодических ролях в сериалах и постепенно получала более яркие роли. Между 1988 и 1993 годами она снялась в нескольких фильмах, а затем получила свою самую большую на тот момент роль в сериале «Дни нашей жизни». Позже она стала сниматься в более популярном шоу того времени «Мелроуз Плейс».

Ринна принимала участие в нескольких проектах совместно со своим мужем Гарри Хэмлином. В 2001 году она снялась в фильме «Спросите Синди», где её партнером выступил Чарли Шин.

В 2002 году, после того как она стала известной как актриса, Ринна сменила профессию и стала работать телеведущей. В том же году она запустила собственное шоу, за которое получила четыре номинации на Дневную премию «Эмми». Её шоу выходило до 2006 года. В 2009 году ога сыграла одну из главных ролей в бродвейском мюзикле «Чикаго».

С 2007 года Ринна была ведущей мероприятий TV Guide, а также организовала несколько выпусков шоу Live with Regis and Kelly. С 2003 года она также вела своё шоу Merge. Ринна участвовала во втором сезоне шоу «Танцы со звёздами», где получала высокие оценки от судей, но выбыла после седьмого эпизода. В 2010 году она выпустила реалити-шоу о своей жизни под названием Harry Loves Lisa. В 2011 и 2013 годах она участвовала в шоу Celebrity Apprentice

В 2014 году Ринна присоединилась к шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз». Также она стала лицом рекламы подгузников для взрослых.

Личная жизнь 
С 21 марта 1997 года Ринна замужем за актёром Гарри Хэмлином. У супругов есть две дочери — Делайла Белль Хэмлин (род.10.06.1998) и Амелия Грей Хэмлин (род.13.06.2001).

Утром в пятницу 14 сентября 2012 года Лиза Ринна попала в серьёзную автокатастрофу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния), когда возвращалась домой, после того как отвезла свою младшую дочь Амелию в школу, и получила травму шеи.

Ринна не скрывает, что она прибегала к услугам пластической хирургии и ботоксу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Дайджеста мыльных опер»